

Patronymes 
Korechkov (masculin ; ) ou Korechkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Korechkov (1968-), joueur de hockey sur glace kazakh.
 Ievgueni Korechkov (1970-), joueur de hockey sur glace kazakh.

Patronyme russe